Příjmení Voska nosí více osobností:

 Emanuel Viktor Voska (1875–1960) – česko-americký podnikatel a zpravodajec, člen prvního československého odboje
 Václav Voska (1918–1982) – český divadelní a filmový herec

 ženská varianta s přechýlením

 Villa Bechyňová, roz. Vosková (1897–1995) – česká sekretářka a špionka, členka prvního československého odboje, dcera Emanuela Vosky

Česká příjmení